2 miejscowości w Estonii:
 Koigu – wieś w prowincji Valga, w gminie Otepää
 Koigu – wieś w prowincji Võru, w gminie Urvaste.